Les Beembe sont une population de République du Congo, principalement implantée dans le département de la Bouenza.
Le beembe (ou kibeembe) est leur langue